Le championnat du monde de squash 2015 est l'édition 2015 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule se déroule du 15 au  à Bellevue (États-Unis). Après  perdues, le Français Grégory Gaultier devient champion du monde en battant Omar Mosaad en finale.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Notes et références

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2015

2015
Squash masculin
Squash masculin 2015
Événement sportif dans l'État de Washington
Monde masculin 2015
Monde masculin
Sport aux États-Unis en novembre 2015